WaterWorld est un terme qui peut déisgner : 

 Waterworld, film américain réalisé par Kevin Reynolds, sorti en 1995 
 Waterworld, film de Maria Beatty, sorti en 2001

Jeux vidéo 
 Waterworld, sorti en 1995 sur Super Nintendo, Game Boy et Virtual Boy 
 Waterworld, sorti en 1997 pour Windows et MS-DOS

Parcs 
 Waterworld, un parc aquatique situé à Erevan en Arménie 
 Six Flags WaterWorld, un ancien parc aquatique américain.

Musique 
 Waterworld, est un album du groupe Leak Bros.